Le Nembo (destroyer) peut faire référence à 2 destroyers de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina). 
 Nembo (1901), navire de tête de la classe Nembo lancé en 1901
 Nembo (1927) de la classe Turbine lancé en 1927

Homonymie de bateaux